Амбон — острів в Індонезії
 Амбон (місто) — адміністративний центр провінції Малуку, Індонезія.
 Амбон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан